Fremont steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fremont (Indiana)
 Fremont (Iowa)
 Fremont (Kalifornien)
 Fremont (Michigan)
 Fremont (Minnesota), im Winona County
 Fremont (Missouri)
 Fremont (Nebraska)
 Fremont (New Hampshire)
 Fremont (Steuben County, New York)
 Fremont (Sullivan County, New York)
 Fremont (North Carolina)
 Fremont (Ohio)
 Fremont (Seattle)
 Fremont (Utah), im Wayne County
 Fremont (Wisconsin), im Waupaca County
 Fremont (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Fremont (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin

Weiteres:
 Fremont River (Fluss in Utah)
 Fremont-Kultur (nach dem Fluss benannt)
 Fremont-Pappel (Baum in Nordamerika)
 Fremont Troll (ein Kunstwerk in Seattle)
 Fremont Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fremont Pass, verschiedene Pässe
 Fremont (Film), Filmdrama von Babak Jalali

Frémont ist der Familienname folgender Personen:
 John C. Frémont (1813–1890), US-amerikanischer Politiker und Entdecker

Siehe auch:
 Fremont County
 Fremont Township
 Freemont
 Frémont